


Lista de mai jos conține localitățile din județul Timiș.

Vezi și 
Județele României

Timiș
Localități
 Listă, Localități